

Prénom 
Krystyna est un prénom.

Toponyme

 Krystyna, un village de la voïvodie de Mazovie, en Pologne.